

Підстепне — село, Херсонська область, Херсонський район, Олешківська міська громада
 Підстепне — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Апостолове — Запоріжжя

Підстепне — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Підстепне — село, Теректинський район, Західноказахстанська область